Munka Érdemrend magyarországi kitüntetés
 Munka Érdemrend romániai kitüntetés